Пењуелитас има више значења:

 Пењуелитас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелитас, Пењуелас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелитас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику